Hazed and Confused (ER), een aflevering van ER
Hazed and Confused (Greek), een aflevering van Greek